Luigi Valentino Brugnatelli (1761-1818) : médecin et chimiste italien
 Vermondo Brugnatelli (1953- ) : linguiste, écrivain et conférencier italien.